Опера може означавати:

врсту музичко-сценског наступа;
интернет прегледач;
операцију Опера, израелску војну операцију.
 Опера (Милано)
 Опера (филм)